Nygårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nygårde (Bur Sogn) – en bebyggelse i Bur Sogn, Holstebro Kommune
 Nygårde (Herlufmagle Sogn) – en bebyggelse i Herlufmagle Sogn, Næstved Kommune
 Nygårde (Dover Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dover Sogn, Skanderborg Kommune
 Nygårde (Dråby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Draaby Sogn, Frederikssund Kommune
 Nygårde (Ejstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejstrup Sogn, Ikast-Brande Kommune